

Patronyme
 Bastian Kersaudy (1994- ) est un joueur de badminton français.
 François Kersaudy (1948- ) est un historien français.
 Georges Kersaudy (1921-2015) est un traducteur français, père du précédent.
 Marie-José Kersaudy (1954- ) est une nageuse française.

Homonymie
Homonymie de patronyme